Helvicus ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Helwig (Philologe) (1581–1617), deutscher Chronologe, Theologe, Historiker und Sprachwissenschaftler
 David Höschel (1556–1617), deutscher Humanist